Onwenu ist der Name von

 Michael Onwenu (* 1997), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Onyeka Onwenu (* 1952), nigerianische Schauspielerin, Sängerin und Politikerin
 Patrick Onwenu (* 1993), US-amerikanischer Basketballspieler